Журавлиная песнь (сказка)
 Сынрау торна (песня)